Een verkeersweg:
 N784 (België)
 N784 (Frankrijk)
 N784 (Nederland), zie Provinciale weg 784

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing